

Musica
 Aguilera – album di Christina Aguilera del 2022

Persone
 Aaron Aguilera (1976) – wrestler statunitense
 Carlos Alberto Aguilera (1964) – calciatore uruguaiano
 Christina Aguilera (1980) – cantante statunitense
 Enrique de Aguilera y Gamboa – marchese di Cerralbo (1845-1922) – politico e archeologo spagnolo
 Jaime Roldós Aguilera (1940-1981) – politico ecuadoriano
 Juan Aguilera (1962) – tennista spagnolo
 Juan Aguilera (1903-1979) – calciatore cileno

Altro
 Las Ventas con Peña Aguilera – comune spagnolo della comunità autonoma Castiglia-La Mancia
 Aguilera – album di Christina Aguilera del 2022